Duponchelia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1874. Enligt Catalogue of Life ingår Duponchelia i familjen Crambidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen mott.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Duponchelia